Een hordeolum (van het Latijnse hordeum, gerst) kan duiden op:
Een infectie van een aan de huidzijde van het ooglid gelegen klier van Zeis, een hordeolum externum, ook wel strontje genaamd;
Een infectie van een aan de bindvlieszijde van het ooglid gelegen klier van Meibom, een hordeolum internum.